Das  El Gouna International 2010 fand vom 16. bis 24. Oktober 2010 in el-Guna in Ägypten statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2010/11 und gehörte zur Wertungskategorie Super Series Platinum. Das Preisgeld betrug 142.500 US-Dollar.
 
Karim Darwish profitierte im Endspiel von der verletzungsbedingten Aufgabe Ramy Ashours beim Stande von 16:14, 11:3 und 5:1 für Darwish und gewann so den Titel.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, davon waren acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Per Wildcard erhielt Amr Mansi, der gleichzeitig als Turnierdirektor das El Gouna International ins Leben rief, einen Startplatz im Hauptfeld.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
PSA World Tour 2010/11
2010